

Габриця () — село в Смолянській області. Входить до складу общини Смолян.
 Габриця () — село в Шуменській області. Входить до складу общини Венець.